Сара Блэквуд (; род. 6 мая 1971, Галифакс, Уэст-Йоркшир, Англия) — британская певица. Наиболее известна как вокалистка групп Dubstar и Client, где выступает под псевдонимом «Клиент Б».

Карьера 
После окончания школы поступила в Ньюкаслский университет, где обучалась дизайну и интерьеру. Проживала в Манчестере, когда начинала играть в Dubstar, но сейчас проживает в Лондоне.

В Dubstar 

Формально известная как The Joans, группа Dubstar первоначально была дуэтом, в состав которого входили Крис Уилки, игравший на гитаре, и Стив Хиллер, который играл на клавишных и пел. Сара Блэквуд присоединилась к группе осенью 1993 года. В начале 1994 года Блэквуд заменила Хиллера на вокале, но тем не менее он остался ключевым участником группы.

С Блэквуд группа выпустила три альбома: Disgraceful (1995),  (1997) и  (2000). В 2004 году вышел сборник , содержавший ранее неиздававшийся сингл группы «Stars».

Позже Блэквуд переключилась на другие проекты, но поддерживала связь с музыкантами Dubstar. В частости Крис Уилки играл на гитаре на её мини-альбоме 2008 года Acoustic at the Club Bar & Dining.

Возвращение
12 апреля 2010 года группа записала кавер-версию песни The Passions «I’m in Love with a German Film Star» в рамках проекта Amnesty International. В интервью Эндрю Коллинзу из BBC 6 Music, Блэквуд утверждала, что Dubstar собрались вместе и планируют запись нового альбома, но тем не менее она по-прежнему будет работать с группой Client.

В Client 

В 2002 году Блэквуд вошла в состав группы  во время их европейского тура с Depeche Mode. Там она заменила предыдущую вокалистку Ксен Тайлер. После этого другой участник группы, Кэти Холмс начала писать с Блэквуд песни. Вскоре они сформировали Client. Сара взяла себе псевдоним Клиент Б, поскольку участницы решили выступать не под подлинными именами, а под псевдонимами, начинающимися с «Клиент».

Прочие появления 
Также сотрудничала с такими группами и исполнителями как, Volbeat, Уильям Орбит, Soman, Die Krupps, Пит Доэрти, Дуглас МакКарти, Гэри Ньюман, , Мартин Гор, Саша Дистель, , Карл Барат, , Крис Уилке (вне Dubstar), Moonbootica, Марк Ньювин из  и др.

Дискография

Альбомы 
С Dubstar
 1995: Disgraceful
 1997: 
 2000: 
 2004:  (сборник)

С Client
(Sarah Blackwood credited as Client B)
 2003: Client
 2004: City
 2007: Heartland
 2009: Command

Мини-альбомы 
С Dubstar
 2000: Self Same Thing EP
Под псевдонимом Клиент Б
 2007: Client B Acoustic at the Club Bar & Dining

Синглы 
(Для получения дополнительной информации синглов обратитесь к таблицам в секциях дискографий в статьях Dubstar и Client)

Сольные синглы
 2010: «»

Примечания 

Авторы-исполнители Великобритании
Музыканты в жанре электронной музыки